Gutjahr ist der Familienname folgender Personen:

 Diana Gutjahr (* 1984), Schweizer Politikerin (SVP) und Unternehmerin
 Elisabeth Gutjahr (* 1960), deutsche Rhythmikerin und Hochschulrektorin
 Franz Seraph Gutjahr (1854–1929), österreichischer Theologe
 Gabriele Reich-Gutjahr (* 1957), deutsche Politikerin (FDP), MdL
 Gert Gutjahr (* 1937), deutscher Marktpsychologe, Autor und Hochschullehrer
 Herbert Gutjahr (1911–1944), deutscher Studentenführer

 Kathleen Gutjahr (* 1975), deutsche Leichtathletin
 Klaus Gutjahr (* 1948), deutscher Bandoneonspieler und -bauer
 Louis Gutjahr (1847–1919), deutscher Unternehmer
 Mirko Gutjahr (* 1974), deutscher Archäologe, Historiker, Kurator und Museumsleiter
 Nico Gutjahr (* 1993), deutscher Fußballspieler
 Ortrud Gutjahr (* 1954), deutsche Germanistin
 Paul Gutjahr (* 1942),  Schweizer FIA-Kommissär
 Peter Gutjahr-Löser (* 1940), deutscher Jurist und Kanzler der Universität Leipzig
 Rainer Gutjahr (* 1950), deutscher Kameramann
 Richard Gutjahr (* 1973), deutscher Moderator, Journalist und Blogger
 Wolf Gutjahr (* 1968), deutscher Bühnenbildner und Szenograph